Overby ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Dänemark.

 Overby (Hedensted Kommune)
 Overby (Odsherred Kommune)
 Overby (Kommune Tondern)
 Overby (Troldhede)

Overby ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Overby (* 1985), dänischer Fußballspieler
 Dagmar Overby (1887–1929), dänische Serienmörderin
 Paul Overby (* 1942), US-amerikanischer Autor
 Sigurd Overby (1899–1979), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer und Skilangläufer